«Happy Together» puede referirse a:

Cine 
 Happy Together (1989), película del director Mel Damski.
 Happy Together (1997), película del director hongkonés Wong Kar-Wai.

Música 
 Happy Together (1967), álbum del grupo estadounidense The Turtles.
 «Happy Together» (1967), canción interpretada por The Turtles.
 Happy Together (1994), álbum del grupo Leningrad Cowboys.
 Happy Together (2002), álbum del grupo Twins.

Televisión 
 Happy Together (2001-), programa de televisión surcoreano. 
 Happy Together (2006), adaptación rusa de Married... With Children.
 Happy Together (2015), programa de docurealidad chileno sobre la familia homoparental.
Happy Together (2018), comedia de situación estadounidense.